San Crispino di Soissons (†285 circa) – martire a Soissons con il fratello Crispiniano, patrono dei calzolai, celebrato il 25 ottobre;
 San Crispino di Ecija (IV secolo) – vescovo e martire spagnolo, venerato ad Écija, celebrato il 20 novembre;
 San Crispino di Pavia (†467) – vescovo di Pavia nel V secolo, celebrato il 7 gennaio;
 San Crispino da Viterbo (†1750) – religioso dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, celebrato il 19 maggio